Map of the Soul: 7 — седьмой студийный альбом южнокорейского бой-бэнда BTS. Альбом был выпущен 21 февраля 2020 года лейблом Big Hit Entertainment. Альбом является продолжением альбома Map of the Soul: Persona, выпущенного в 2019 году.

Предыстория и продвижение 
Альбом был анонсирован группой 7 января 2020 года. 9 января группа выпустила официальный «камбэк трейлер» для своего альбома под названием «Interlude: Shadow», который был исполнен участником Suga. Расписание камбэка «Map of the Soul: 7» был выпущен 8 января, разделенное на четыре этапа. Он включал в себя несколько дат, в том числе даты выпуска альбомов двух синглов, а именно «Black Swan» и «On».

Коммерческий успех 
По данным Dreamus, дистрибьютера диска Map of the Soul: 7, за первые шесть дней было подано 3,42 млн предзаказов, что побило рекорд группы с их альбомом Map of the Soul: Persona’s, когда было 2,68 млн предзаказов. 6 февраля журнал Forbes сообщил, что в мире было подано 4 млн предзаказов. К 18 февраля было собрано 4,02 млн предзаказов.

В Южной Корее альбом дебютировал на первом месте в хит-параде Gaon Album Chart, став для BTS их 13-м чарттоппером в карьере. За первые 6 часов было продано более 2,65 млн копий, а за неделю более 3,37 млн копий, что стало рекордном первой недели продаж за всю историю чарта Hanteo Chart и побило их собственный рекорд в 2,13 млн копий альбома Map of the Soul: Persona. За девять дней релиза было продано 4,1 млн копий Map of the Soul: 7, что стало рекордом продаж для любого альбмоа за месяц или за один год в истории Gaon Album Chart’s, превысив показатели Map of the Soul: Persona. Он также стал первым корейским альбомом с продажами более 4 млн копий в истории Gaon Chart. В апреле он был сертифицирован как «Quadruple Million» в истории Gaon Chart’s, сделав BTS первыми исполнителями с таки достижением. Вслед за успехом Map of the Soul: 7 и сама группа BTS стала самой успешной группой Южной Кореи за все времена, с суммарным тиражом 20,32 млн копий всех их альбомов.

Альбом дебютировал на первом месте американского хит-парада Billboard 200 с тиражом 422,000 альбомных эквивалентных единиц, включая 347,000 продаж альбома. Это четвёртый чарттоппер группы BTS в США с лучшим показателем продаж для группы в одну неделю.

Трек-лист

Чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы BTS
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart